Грант Самсонович Багразян () (8 июля 1914, Андижан — 2 декабря 1995, Ереван) — советский и армянский драматург, журналист, писатель и сценарист.

Биография 
Родился 8 июля 1914 года в Андижане. Через несколько лет после рождения переехал в Москву и работал сначала в Московском метрополитене, затем на московских заводах. В 1941 году был мобилизован в армию в связи с началом ВОВ и прошёл всю войну. В 1944 году после демобилизации переехал в Армянскую ССР и поступил на филологический факультет ЕрГУ, который он окончил в 1948 году. Сотрудничал также на радио, написал несколько книг и пьес. По состоянию на 1981 год являлся членом Союза кинематографистом Армянской ССР.

Скончался 2 декабря 1995 года в Ереване.

Фильмография

Сценарист 
 1961 — Дорога

Ссылки 

Драматурги Армении
Драматурги СССР
Журналисты Армении
Журналисты СССР
Писатели Армении
Писатели СССР
Сценаристы Армении
Сценаристы СССР
Выпускники филологического факультета Ереванского государственного университета
Члены Союза писателей Армянской ССР